L'UDN peut désigner :
 United Daily News, un journal taïwanais.
 l'Union de la droite nationale, une confédération de partis politiques français d'extrême droite.
 l'Union démocratique nationale, une coalition politique italienne défunte ; 
 l'Union démocratique nationale, un parti politique brésilien défunt, dont la majorité des membres ont ensuite rejoint l'ARENA, soutenant la dictature ; 
 Dniproavia, une compagnie aérienne ukrainienne.